Иштван () — распространённое имя венгерского происхождения, соответствует греческому христианскому имени Стефан (ср. также другие соответствия: Степан, Стивен, Штефан, Этьен, Эстебан и т. п.). Иногда ошибочно переводится как Истван.

Известные носители 
 Иштван I Святой (ок. 969—1038) — основатель венгерской монархии и, вероятно, наиболее почитаемая фигура в истории Венгрии
 Иштван II (1116—1131)
 Иштван III
 Иштван IV (Баторий)
 Иштван IV
 Иштван V
 Иштван VI (Баторий)

См. также 
 Иштванфи, Миклош (1535—1615) — венгерский историк.

Имена венгерского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки